Glasco bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Glasco (Kansas)
 Glasco (New York)

Personen:
 Kimberley Glasco (* 1960), kanadische Ballerina
 Joseph Glasco (1925–1996), US-amerikanischer Maler
 Kiara Glasco (* 2001), kanadische Schauspielerin